Taj Mahal oder Tadsch Mahal bezeichnet

 Taj Mahal, ein Mausoleum in der Nähe Agras im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh
 Taj-Mahal-Palast (auch Raj Mahal) in Bophal
 Taj Mahal (Musiker), einen US-amerikanischen Blues-Musiker
 Taj Mahal Palace & Tower, ein Hotel in Mumbai, Indien
 Trump Taj Mahal in Atlantic City, ein Casino und Luxushotel, nach Insolvenz 2016 geschlossen
 Tadsch Mahal (Spiel), ein Brettspiel von Reiner Knizia aus dem Jahre 2000